Il doppio del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Harel Levy che hanno battuto in finale Adam Chadaj e Stéphane Robert 6-4, 68-7, 6-3.

Teste di serie

 Adam Chadaj /  Stéphane Robert (finale)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)

 Amir Hadad /  Harel Levy (Campioni)
 Niko Karagiannis /  Gabriel Moraru (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2005